Женская национальная сборная Канады по софтболу — представляет Канаду на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация любительского софтбола Канады ().

Одна из самых высоких по рейтингу софтбольных женских сборных команд в мире, неоднократно была призёром чемпионатов мира и других крупных международных турниров уровня сборных.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты по софтболу

Панамериканские игры

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Канады по софтболу

Ссылки 
 Ассоциация любительского софтбола Канады (Softball Canada)
 Панамериканская конфедерация софтбола (CONPASA)
 Международная федерация бейсбола и софтбола

Канада
Софтбол в Канаде
Софтбол женская